Le Grand Prix de Deauville est une course hippique française de plat, qui se court tous les ans sur l'hippodrome de Deauville-La Touques à Deauville dans le cadre du meeting d'été annuel.

C'est une épreuve de groupe II réservée aux pur-sang de trois ans et plus.

Créée en 1866, l'épreuve se dispute au mois d'août sur .

Elle est dotée de , dont  au vainqueur (2015).

Histoire 
Elle se dispute pour la première fois le  sur . Son nom est alors Coupe de Deauville. En 1886, la distance est portée à , puis à  en 1903 et même à  en 1973. La distance est ramenée à , distance actuelle, en 1990.

Palmarès depuis 1978

Précédents vainqueurs 

 1866 - Affidavit
 1867 - Montgoubert
 1868 - Trocadéro
 1869 - Mortemer
 1870 - Dutch Skater
 1871 - La Périchole
 1872 - Bivouac
 1873 - Sir John
 1874 - Perla
 1875 - Saint Cyr
 1876 - Nougat
 1877 - Vinaigrette
 1878 - Kincsem
 1879 - El Rey
 1880 - Le Destrier
 1881 - Castillon
 1882 - Tristan
 1883 - Tristan
 1884 - Tristan
 1885 - Althorp
 1886 - Polyeucte
 1887 - Pythagoras
 1888 - Galaor
 1889 - Le Sancy
 1890 - Le Sancy
 1891 - pas de course
 1892 - Naviculaire
 1893 - Galette
 1894 - Algarade
 1895 - Merlin
 1896 - Riposte
 1897 - Van Diemen
 1898 - Le Samaritain
 1899 - Fourire
 1900 - Monsieur Amédée
 1901 - Jacobite
 1902 - Maximum
 1903 - pas de course
 1904 - Turenne
 1905 - pas de course
 1906 - Maintenon
 1907 - Punta Gorda
 1908 - Cheikh
 1909 - Biniou
 1910 - Joie
 1911 - Basse Pointe
 1912 - Gorgorito
 1913 - Isard
 1914–18 - pas de course
 1919 - Verdier
 1920 - Tullamore
 1921 - Zagreus
 1922 - Bahadur
 1923 - Sao Paulo
 1924 - Swansea
 1925 - Dark Diamond
 1926 - Astéroïde
 1927 - Le Polisson
 1928 - La Futelaye
 1929 - Charlemagne
 1930 - Rieur
 1931 - Célérina
 1932 - Confidence
 1933 - Queen of Scots
 1934 - Morvillars
 1935 - Ping Pong
 1936 - Fantastic
 1937 - Saint Preux
 1938 - Terre Rose
 1939 - Birikil
 1940 - pas de course
 1941 - Jock
 1942 - Adaris
 1943 - Cordon Rouge
 1944 - Verso II
 1945 - Basileus
 1946 - Kerlor
 1947 - Le Paillon
 1948 - Turmoil
 1949 - pas de course
 1950 - Alizier
 1951 - Coast Guard
 1952 - Damaka
 1953 - Flute Enchantée
 1954 - Doux Vert
 1955 - Rosa Bonheur
 1956 - Tall Chief
 1957 - Scot
 1958 - Chippendale
 1959 - Fils de Roi
 1960 - Wordpam
 1961 - Molvedo
 1962 - Bounteous
 1963 - Val de Loir
 1964 - Sailor
 1965 - Sailor
 1966 - Lionel
 1967 - Lionel
 1968 - pas de course
 1969 - Djakao
 1970 - Schönbrunn
 1971 - Miss Dan
 1972 - Novius
 1973 - Card King
 1974 - Ashmore
 1975 - L'Ensorceleur 
 1976 - Ashmore
 1977 - Dom Alaric

Notes 

D
Course hippique à Deauville